Haus Horst heißen

 Haus Horst (Bocholt), ehemaliges Herrenhaus bei Bocholt (Ortsteil Holtwick)
 Haus Horst (Essen), ehemaliger Rittersitz am nördlichen Ruhrufer in Essen-Horst
 Haus Horst (Heek), Wasserschloss in Ahle bei Heek
 Haus Horst (Herne)
 Haus Horst (Hilden)
 Haus Horst (Mönchengladbach), Mönchengladbach-Giesenkirchen
 Haus Horst (Warbeyen)
 Schloss Horst, Gelsenkirchen
 Haus Horst (Mosel), Burg (Mosel)

Siehe auch: